Este artigo inclui os rios mais longos da Rússia e lista numa tabela todos os rios e afluentes principais do país com mais de 300 km de comprimento, com um caudal médio superior a 100 m³/s ou com uma bacia maior que 10000 km². Listam-se os cursos de água segundo o critério hidrográfico habitual, ou seja, determinando o comprimento de um rio pelo comprimento da sua fonte mais afastada, independentemente de tal rio conservar em todo o percurso o mesmo nome. Isto é especialmente problemático na Rússia, já que habitualmente os rios mudam de nome na confluência com afluentes importantes. Nesses casos faz-se uma nota, usando a notação «sistema» para se referir ao sistema fluvial conjunto dos rios considerados. A maioria dos atlas e anuários elabora listas sobre os rios mais longos que costumam listar considerando apenas, salvo nos casos de rios mais conhecidos, o comprimento dos troços que tenham o mesmo nome, sendo esta a causa de haver várias discrepâncias entre eles e notórias ausências.

Notas sobre a tabela 

Na tabela seguinte tenta-se identificar todos os rios. A tabela indica os seguintes dados e características:

 O nome. Em geral, são usados anglicismos dos nomes mais comummente utilizados naqueles casos em que não existe uso habitual da transliteração para português.
 O comprimento (km). Deverá ter-se cuidado na utilização dos dados da tabela. Para a maioria dos rios, as distintas fontes proporcionam informação contraditória sobre o comprimento. Destaca-se com uma nota de rodapé se se trata de um comprimento médio de várias fontes de informação.

 O curso de água ou massa de água onde o rio desagua.
 O oceano ou mar onde desagua cada rio, mediante o código de cores à margem.
 Os rankings de comprimento exclusivamente em território russo, com independência de que tais rios terminarem ou continuarem por outros países (China, Cazaquistão, Ucrânia,...) e serem mais ou menos longos. A informação da comprimento de cada rio que percorre cada país nem sempre está facilmente acessível, pelo que quando se dispõe apenas do comprimento total indica-se entre parênteses, e numa segunda linha. Os rankings fazem nota de tal circunstância através do sinal cardinal (#). Outros sinais usados são: o travessão (-), quando um rio primário desagua através de outros países; o asterisco (*), para assinalar a posição duplicada de alguns rios (usado para não atualizar continuamente o ranking); fora de ordem (f/o), para os afluentes inferiores a 300 km.

 Foram feitos vários rankings para os rios de mais de 300 km: um geral, para todo o país (coluna P), e um por cada bacia de importância —coluna C: Ártico (A), Báltico (B), Cáspio (C), Negro (N) e Pacífico (P)—. Além disso, fez-se em cada caso dois rankings diferentes: o primeiro por comprimento absoluto, considerando incluídos todos os afluentes que não façam parte do rio principal; o segundo, considerando somente os rios principais, ou seja, excluindo afluentes e listando só os rios que desaguam diretamente no mar (ou em outra massa de água sem drenagem posterior, como um lago). Para evitar classificar um mesmo rio duas vezes, consideram-se do seguinte modo:

 se um rio tem mais de 300 km, mas faz parte de um sistema mais longo, não se considera no estabelecimento dos rankings e aparece na lista com um asterisco. Este é o caso do rio Ienissei, que é parte do sistema fluvial Ienissei-Angara-Selenga-Ideriin;
 se um rio tem mais de 300 km e desagua simplesmente noutro, considera-se nos rankings (é o caso dos rios Angara, Selenga e Ideriin).

Critérios de ordenação da tabela 
A tabela foi ordenada segundo o seguinte critério geográfico:

 primeiro, os rios que desaguam no mar Báltico, começando na fronteira com a Estónia e seguindo o litoral em sentido horário;
 depois, os rios que desaguam na vertente ártica, primeiro os que terminam no mar Branco, seguindo o mar de Kara, o mar de Laptev, o mar da Sibéria Oriental e o mar de Chukchi;
 continua-se com os rios da vertente do Pacífico e do mar de Okhotsk;
 depois segue-se a fronteira meridional no mesmo sentido horário, considerando os rios que drenam através de outros países, e aqui as bacias endorreicas (exclusivamente russas ou não), que aparecem intercaladas na ordem geográfica que lhes corresponde,
 fecha-se o rol com os rios que desaguam no mar Cáspio ou no mar Negro.

Alem disso, os afluentes dos rios principais estão ordenados seguindo o rio da foz até à fonte, os primeiros os mais próximos do mar. Na tabela, cada nível equivale a uma ordem: rio primário, afluente, subafluente, subafluente de 2.ª ordem, etc. A primeira coluna está colorida quando corresponde a rios primários, e «(ex)» significa que esse rio primário drena através de outros países. Quando o comprimento de um rio está entre parênteses, refere-se ao comprimento total do rio, não ao comprimento em território russo. Os primários com menos de 300 km aparecem sem ordenar (f/o) na coluna geral, já que pode haver afluentes de menos de 300 km que não estejam indicados na tabela.

Rios mais longos da Rússia

Referências

Fonte 

 
Russia